Montevergine peut désigner :

Cinéma 
 Montevergine, film dramatique italien réalisé par Carlo Campogalliani, sorti en 1939

Géographie 
 , massif montagneux de Campanie situé sur le territoire de la commune de Mercogliano, dans la province d'Avellino, qui fait partie des 
 Montevergine, frazione de la commune de Mercogliano coïncidant, avec le sommet de la montagne du même nom ;

Personnalités 
 , saint de l'Église catholique

Religion 
  sanctuaire catholique situé à Montevergine, frazione de la commune de Mercogliano ;
 Abbaye territoriale de Montevergine, abbaye bénédictine, fondée en 1119, suffragante de l'archidiocèse métropolitain de Bénévent, relevant de la région ecclésiastique de Campanie ;
 L'Ordre de Montevergine était un ordre monastique masculin de droit pontifical fondé en 1126 et qui observait la règle de Saint Benoît. L'institut a fusionné en 1879 avec la congrégation de Subiaco.

Télécommunications 
 , station de télévision situé au sommet de la montagne du même nom ;